Oroville kan syfta på:

Oroville, Kalifornien
Oroville East, Kalifornien
Oroville, Washington
Orovilledammen